Бермео () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 34,12 км². Население — 17.078 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

История 
Город Бермео был основан в 1236 году. До 1602 года был столицей Бискайи,

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 BERMEO en la enciclopedia Auñamendi (Fundación Euskomedia) 
 Página del ayuntamiento 
 Información turística 
 Museo del pescador 

Муниципалитеты Бискайи